House of the Dragon er en amerikansk fantasy-dramaserie fra 2022 skabt af Ryan Condal og George R.R. Martin for HBO. Serien er en prequel til Game of Thrones (2011–2019).

Rolleliste (i udvalg)

Hovedroller 
 Paddy Considine spiller kong Viserys I Targaryen, den femte konge af de syv kongeriger. Han blev valgt ved et arvevalg til at efterfølge sin bedstefar Jaehaerys I på Jerntronen. Viserys er den ældste søn af Jaehaerys anden søn Baelon, som gik forud for Jaehaerys.
 Matt Smith spiller Prins Daemon Targaryen, der i begyndelsen af serien er den formodede arving til tronen som lillebror til kong Viserys og onkel til prinsesse Rhaenyra. Han er stædig og uberegnelig og rider på dragen Caraxes.
 Emma D'Arcy spiller prinsesse Rhaenyra Targaryen, kong Viserys ældste og eneste overlevende barn med Aemma Arryn. Hun er dragerytter og rider på dragen Syrax.
 Milly Alcock spiller prinsesse Rhaenyra som ung, i begyndelsen af serien.
 Olivia Cooke spiller Lady Alicent Hightower, datter af Ser Otto Hightower, opvokset i det kongelige slot og tilhører hoffet. Kendt som en af de smukkeste kvinder i kongeriget.
 Emily Carey spiller Lady Alicent Hightower som ung.
 Rhys Ifans spiller Ser Otto Hightower, far til Alicent Hightower og Hand of the King, som hjælper kong Viserys i rigets regering. Han er Prince Daemons politiske rival.
 Steve Toussaint spiller Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake", leder af Huset Velaryon og legendarisk søfarer.

 Eve Best spiller prinsesse Rhaenys Targaryen, dragerytter, der rider på dragen Meleys. Hun er kone til Lord Corlys og kendt som "The Queen Who Never Was", da hun var det ældste barn af kong Jaehaerys ældste søn Aemon og dermed havde et stærkt krav på tronen, men på trods af dette mistede hun arven til sin fætter Viserys.
 Sonoya Mizuno spiller Mysaria, en danser, der får indflydelse og tillid fra Prins Daemon.
 Fabien Frankel spiller Ser Criston Cole, en dygtig sværdkæmper fra grænselandet Dorne, søn af Lord Blackhavens usle steward.
 Graham McTavish spiller Ser Harrold Westerling, kommandant for Kingsguard. Har tjent siden kong Jaehaerys dage og var tidligere en fremtrædende ridder. Han har en særlig mission for at beskytte prinsesse Rhaenyra.
 Matthew Needham spiller Larys Strong, yngste søn af Lord Lyonel Strong.
 Jefferson Hall spiller både Lord Jason Lannister, Lord of Casterly Rock og Guardian of the West, og hans tvillingebror Ser Tyland Lannister, en dreven politiker, der erstatter Corlys Velaryon som Master of the King's Council.

Centrale karakterer (sæson 1) 
Stamtræerne viser seriens centrale familier som de ser ud i første afsnit. Afdøde karakterer er angivet med kursiv.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Game of Thrones
Amerikanske tv-serier fra 2020'erne
Eventyrserier fra USA
Fantasy-tv-serier fra USA
Tv-programmer fra HBO